Johnatan Opoku – calciatore olandese
 Jordan Opoku – calciatore ghanese
 Nicholas Opoku – calciatore ghanese